Пандемия COVID-19 в Замбии — является частью всемирной пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), вызванной коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома SARS-CoV-2. Было подтверждено, что вирус достиг Замбии в марте 2020 года.

Хронология

2020 год

Март 
17 марта правительство закрыло все учебные заведения и ввело некоторые ограничения на выезд за границу. Правительство Замбии сообщила о первых двух случаях заражения COVID-19 в Лусаке 18 марта. Пациентами были супружеская пара, приехавшая из отпуска с Франции. Третий случай был зарегистрирован 22 марта. Пациентом был мужчина, побывавший в Пакистане. 25 марта президент Эдгар Лунгу подтвердил 12 случаев во время общенационального выступления.

За март 36 человек получили положительный результат заражения вирусом.

Апрель — июнь 
Замбия зарегистрировала свою первую смерть от вируса 2 апреля. Количество подтвержденных случаев с начала вспышки достигло 106. Число активных случаев на конец месяца составило 48 (увеличение на 33% по сравнению с мартом).

К 5 мая число смертей от COVID-19 возросло до четырех.

По состоянию на 22 мая в Замбии зарегистрировано 920 положительных случаев COVID-19. Президент Эдгар Лунгу подтвердил, что в стране зарегистрировано 7 смертей и 336 выздоровлений.

23 мая у министра информации Доры Силии был положительный результат на COVID-19.

К 27 мая в Замбии было зарегистрировано в общей сложности 137 новых случаев за предыдущие пять дней, в результате чего их общее число достигло 1057. Секретарь кабинета министров Замбии Саймон Мити подтвердил, что за последние пять дней в стране было зарегистрировано 443 случая выздоровления, в результате чего общее число выздоровевших достигло 779. Зарегистрированных смертей стало 7, а активных случаев — 271.

23 июня страна утвердила пакет экономических стимулов на восемь миллиардов квач (439 миллионов долларов США) посредством выпуска облигаций на борьбу с COVID-19.

В июне было подтверждено 437 случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев с начала вспышки достигло 1594 человек. Число погибших выросло до 24. К концу месяца был 241 активный случай, что на 11% меньше, чем в конце мая.

Июль — сентябрь 
В июле было зарегистрировано 4369 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев увеличилось до 5963. Число погибших увеличилось на 127 до 151. Общее число выздоровевших пациентов достигло 3803 человек. На конец месяца было 2009 активных случаев.

19 августа вице-президент Замбии Инонге Вина получила положительный результат на COVID-19. Число подтвержденных случаев в августе увеличелось до 12 097 человек. Число умерших увеличилось до 288. На конец месяца было 340 активных случаев.

В сентябре было зарегистрировано 2 618 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 14 715. Число погибших возросло до 332. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 937, в результате чего на конец месяца осталось 446 активных случаев.

Октябрь — декабрь 
В октябре было зарегистрировано 1417 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 16 432. Число умерших возросло до 349. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 680, в результате чего на конец месяца осталось 403 активных случая.

В ноябре было зарегистрировано 1215 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 17 647. Число умерших возросло до 357. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 998, в результате чего на конец месяца осталось 292 активных случая.

В декабре было зарегистрировано 3 078 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев увеличилось до 20 725. Число умерших возросло до 388. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 660, в результате чего на конец месяца осталось 1 677 активных случаев.

2021 год

Январь — март 
В январе было зарегистрировано 33 492 новых случая, в результате чего общее число подтвержденных случаев увеличилось до 54 217. Число умерших почти удвоилось и достигло 763 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 48 тысяч, а на конец месяца осталось 5 454 активных случая.

В феврале было зарегистрировано 24 317 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 78 534. Число умерших возросло до 1091 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 74 498, в результате чего на конец месяца осталось 2 945 активных случаев.

В марте было зарегистрировано 9 884 новых случая, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 88 418. Число умерших возросло до 1208 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 84 592, в результате чего на конец месяца осталось 2 618 активных случаев.

Апрель — декабрь

Апрель — июнь 
В апреле было зарегистрировано 3 252 новых случая, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 91 670. Число умерших возросло до 1251 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 90 012, в результате чего на конец месяца осталось 407 активных случаев.

В мае был зарегистрирован 4 151 новый случай, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 95 821. Число умерших возросло до 1282 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 039, в результате чего на конец месяца осталось 2 500 активных случаев.

В июне было зарегистрировано 59 127 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев увеличилось до 154 948. Число умерших возросло до 2199 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 792, в результате чего на конец месяца осталось 20 957 активных случаев.

Июль — сентябрь 
В июле было зарегистрировано 40 868 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев увеличилось до 195 816. Число погибших возросло до 3389 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 187 236, а на конец месяца остался 5 191 активный случай. Число полностью вакцинированных лиц составило 149 016 человек.

В августе был зарегистрирован 10 491 новый случай, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 206 327. Число погибших возросло до 3602 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 201 124, а на конец месяца остался 1 601 активный случай. Число полностью вакцинированных лиц составило 269 513 человек.

В сентябре было зарегистрировано 2 719 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 209 046. Число погибших возросло до 3648 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 204 983, в результате чего на конец месяца осталось 415 активных случаев. Число полностью вакцинированных лиц составило 409 481 человек.

Октябрь — декабрь 
В октябре было зарегистрировано 688 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 209 734. Число погибших возросло до 3661 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 205 960, в результате чего на конец месяца осталось 113 активных случаев. Число полностью вакцинированных лиц составило 535 918 человек.

В ноябре было зарегистрировано 435 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 210 169. Число погибших возросло до 3667 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 206 406, в результате чего на конец месяца осталось 96 активных случаев.

4 декабря министр здравоохранения Сильвия Масебо сообщила, что вариант вируса Омикрон был обнаружен у трех человек в стране.

В декабре было зарегистрировано 44 105 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев увеличилось до 254 274. Число погибших возросло до 3734 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 219 794, в результате чего на конец месяца осталось 30 746 активных случаев. Число полностью вакцинированных лиц составило 1,2 миллиона человек.

2022 год

Январь — декабрь

Январь — март 
В январе было зарегистрировано 50 773 новых случая, в результате чего общее число подтвержденных случаев увеличилось до 305 047. Число погибших возросло до 3917 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 297 972, в результате чего на конец месяца осталось 3 158 активных случаев. Число полностью вакцинированных лиц составило 1,7 миллиона человек

В феврале было зарегистрировано 7 703 новых случая, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 312 750. Число погибших возросло до 3952 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 307 102, в результате чего на конец месяца осталось 1 696 активных случаев. Число полностью вакцинированных лиц составило 1,9 миллиона человек.

В марте было зарегистрировано 4100 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 316 850. Число погибших возросло до 3966 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 312 136, в результате чего на конец месяца осталось 748 активных случаев. Число полностью вакцинированных лиц составило 2,2 миллиона человек.

Апрель — июнь 
В апреле было зарегистрировано 2 883 новых случая, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 319 733. Число погибших возросло до 3976 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 315 177, в результате чего на конец месяца осталось 580 активных случаев. Число полностью вакцинированных лиц составило 2,4 миллиона человек.

В мае был зарегистрирован 1 831 новый случай, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 321 564. Число погибших возросло до 3986 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 317 036, в результате чего на конец месяца осталось 542 активных случая. Число полностью вакцинированных лиц составило 3,3 миллиона человек.

В июне было зарегистрировано 4 293 новых случая, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 325 857. Число погибших возросло до 4006 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 320 594, в результате чего на конец месяца осталось 1 257 активных случаев. Число полностью вакцинированных лиц составило 4,5 миллиона человек.

Июль — сентябрь 
В июле было зарегистрировано 3 626 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 329 483. Число погибших возросло до 4015 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 324 039, в результате чего на конец месяца осталось 1 429 активных случаев.

В августе был зарегистрирован 3 591 новый случай, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 333 074. Число погибших возросло до 4017 человек.

В сентябре было зарегистрировано 476 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 333 550. Число погибших осталось неизменным.

Октябрь — декабрь 
В октябре был зарегистрирован 131 новый случай, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 333 681. Число погибших осталось неизменным.

В ноябре было зарегистрировано 65 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 333 746. Число погибших возросло до 4019 человек.

Примечания

См. также 

 Пандемия COVID-19

Замбия
Замбия
Замбия